Gym steht für:
 Fitnessstudio, im Englischen
 Gym Class Heroes, Band
 Gymnasium, ein Schultyp

GYM steht für:
 GYM-Medium, Glukose, Yeast and Malt, Nährmedium
 German Yearly Meeting, Deutsche Jahresversammlung, eine Organisationsstruktur der Quäker

GY-M steht für:
 Chrysler GY-M ein PKW-Modell

Abkürzung